Кочубе́й:

 Кочубей Анатолій Наумович (1949) — український науковець, доктор фізико-математичних наук.
 Кочубей Антон Самійлович (1909 —1998) — український радянський комуністичний діяч.
 Кочубей Василь Васильович — декілька осіб з таким ім'ям.
 Кочубей Василь Леонтійович (бл.1640 — 1708) — державний діяч мазепинської доби.
 Кочубей Віктор Павлович (1768 — 1834) — державний діяч, князь (з 1831), державний канцлер внутрішніх справ (1834).
 Кочубей Денис Миколайович (1997—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кочубей Лев Вікторович (28 квітня 1810[1] — 10 лютого 1890)[2][3] — український аристократ й державний діяч Російської імперії.
 Кочубей Маркур Пилипович — бандурист кінця XIX — першої половини XX століття.
 Кочубей Микола Савович (1956)— український художник, графік, офортист.
 Кочубей Мотря Василівна (1688 — 1738) — представниця козацького роду Кочубеїв
 Кочубей Павло Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кочубей Петро Аркадійович (1825—1882) — учений хімік, історик техніки, голова Російського технічного товариства.
 Кочубей Родіон Володимирович (1978) — український науковець і видавець, директор видавничо-торгового дому «Університетська книга».
 Кочубей Семен Васильович (1725–1779) — Генеральний обозний (1751—1779 рр.), Ніжинський полковник (1736—1751 рр.), бунчуковий товариш, генерал-майор (1764 р.), таємний радник (1776 р.)
 Кочубей Світлана Михайлівна ( 1936) — українська науковиця, біофізик, кандидатка фізико-математичних наук (1964), докторка біологічних наук (1984), професорка (1989).
 Кочубей Юрій Миколайович (1932) — український дипломат.
 Кочубей-Дзбановська Наталія Мефодіївна (1880—1930) — українська співачка (сопрано), актриса.

Див. також 
 Ігор Кочубей — псевдонім українського радянського поета Давида Каневського.
 Кочубей (фільм) — радянський фільм Юрія Озерова (1958 р.)
 Кочубей у темниці (1907) — один з перших українських чорно-білих сюжетних фільмів режисера О. Суков-Верещагіна.